Hellanikos ist der Name folgender Personen:

 Hellanikos von Lesbos (auch bekannt als Hellanikos von Mytilene; um 490/480 v. Chr.–um 400 v. Chr.), griechischer Historiker
 Hellanikos von Alexandria, griechischer Grammatiker 
 weiter nicht bekannter Orphiker, Autor einer Fassung der Orphischen Theogonie